Hungarn steht für: 

Magyaren
Ungarn